Trois comtés des États-Unis portent le nom de  comté de Cheyenne () :
le comté de Cheyenne, situé dans l'État du Colorado ;
le comté de Cheyenne, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Cheyenne, situé dans l'État du Nebraska.

ru:Шайенн#Округа